W Rumunii
 Măgurele – miasto w okręgu Ilfov
 Măgurele – gmina w okręgu Prahova
 Măgurele – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Mărișelu
 Măgurele – wieś w okręgu Prahova, w gminie Măgurele
 Măgurele – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Topolog